Жан Буде́н () — французский военный врач, автор ряда произведений по медицинской географии. Президент  (в 1862 году), почётный член  (с 1863 года).

Биография 
Получил образование в Военной медицинской школе в Меце. Пребывание в качестве врача в Марселе, а затем в Алжире доставило Будену возможность произвести ряд любопытных исследований о болотной лихорадке, об акклиматизации и др. По возвращении во Францию в 1840 году занимал должности начальника госпиталя в Версале и других местах. В 1848 году был назначен главным врачом Альпийской армии, а в 1859 году — на тот же пост в итальянской армии.

Научное творчество 
С 1840 года Буден напечатал множество монографий и статей по вопросам патологии, общественной гигиены и демографии. Особенно замечательны его статистические исследования о рекрутах, о распределении болезней по расам и местностям, об увеличении роста с 1831 года, о неблагоприятных последствиях браков между близкими родственниками. Труды эти были напечатаны в «Annales d’hygiène publique», «Gazette médicale», «Gazette des hôpitaux» и др.

В 1857 году автор выпустил в свет первый в своем роде во французской медицинской литературе трактат «Traité de géographie et statistique médicales et des maladies endémiques etc.» (2 тома). Из других сочинений более известны: «Traité des fièvres intermittentes, rémittentes et continues des pays chauds et des contrées marécageuses etc.» (1842) и «Essai de géographie médicale etc.» (1843). В русском переводе имеются «Опыт медицинской географии» (перевод Чистовича, СПб., 1862 год) и «Руководство к изучению медицинской географии» (перевод Гейнаца, СПб., 1864 год).

Полный список сочинений Будена и подробную биографию см. «Recueil de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires» (IIIe série, t. 19, стр. 350).

Примечания

Литература

Список произведений 
 Traité de géographie et de statistique médicales et des maladies endémiques

Библиография 
 
 

Антропологи по алфавиту
Антропологи Франции
Военные врачи по алфавиту
Военные врачи Франции